Underhåll kan syfta på:

 Underhållsteknik - tekniska och administrativa åtgärder, inklusive övervakning, avsedda att behålla eller återställa en enhet till ett sådant tillstånd att den kan utföra en krävd funktion
 Tekniskt underhåll av skadade föremål eller anordningar, se reparation
 Underhållsplan – en mer eller mindre detaljerad plan av underhållet för till exempel en fastighet
 Underhållsbidrag – ett bidrag för att ge stöd i försörjningen av en person
 Underhållsland – en icke ärftlig förläning med syftet att säkerställa en icke regerande furstlig persons uppehälle och i viss mån ställning
 Underhållstjänst – en militär verksamhet för att förse förband med förnödenheter, sjukvård etc, se  och 
 Militär logistik – planeringen och verkställandet av försörjning till militära förband på ett effektivt sätt

Se även
Underhållning